Мультиплексор (электроника)
 Перекомпоновка содержимого медиаконтейнера